Marc Cornut el jove (en llatí Marcus Cornutus), va ser un magistrat romà. Era probablement fill del pretorià Marc Cornut. Portava el cognomen de Cornut, una família d'origen plebeu.

Va ser pretor urbà l'any 43 aC i va ser cònsol sufecte durant l'absència de Roma dels cònsols Hirti i Pansa. A la mort dels cònsols va organitzar, per ordre del senat, el seu funeral. Quan Octavi August, després d'exigir el consolat, va avançar cap a Roma quan el senat romà no li va voler donar, les tres legions de la ciutat es van passar a l'atacant. Cornut, que tenia el comandament d'una d'elles, es va suïcidar.

Referències 

Pretors del segle I aC
Pretors urbans
Morts a Roma